«Поклоніння волхвів» — популярний біблійський сюжет у живописі.

 «Поклоніння волхвів» (1421—1422) — картина Лоренцо Монако.
 «Поклоніння волхвів» (1435) — картина Стефано да Верона.
 «Поклоніння волхвів» (1504) — картина Альбрехта Дюрера.
 «Поклоніння волхвів» (1510) — триптих Ієронімуса Босха.
 «Поклоніння волхвів» (1563—1564) — картина Якопо Бассано.

Картини за сюжетами Нового Заповіту
Поклоніння